Усть-Соболевское сельское поселение — сельское поселение в Тернейском районе Приморского края.

Административный центр — село Усть-Соболевка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Приморского края от 6 августа 2004 года № 133-КЗ «О Тернейском муниципальном районе»

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Усть-Соболевка.

Местное самоуправление 
Глава администрации: Недорезов Александр Маркович

Адрес: 692164, с. Усть-Соболевка, ул. Советская, 16 8 

Телефон: (42374) 35-7-16

Примечания 

Муниципальные образования Тернейского района
Упразднённые сельские поселения Приморского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году